Hitachi (ur. 1935) – japoński książę, młodszy brat panującego cesarza Akihito, czwarty w linii sukcesji
 Hitachi – miasto w Japonii
 Hitachi, Ltd. – międzynarodowy koncern wywodzący się z Japonii działający w wielu sektorach przemysłu, m.in. energetyka, kolej, IT oraz elektronika